Wyniki Grand Prix Austrii, szóstej rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 2001.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Austria
2001
2001 w Austrii